Jan Berger (1955), cseh labdarúgó
Jan Berger (1970), német forgatókönyvíró
Jan Berger (1976), cseh-svájci labdarúgó